Финал Кубка обладателей кубков УЕФА 1967 года — финальный матч розыгрыша Кубка обладателей кубков УЕФА 1966/67, 7-го сезона в истории Кубка обладателей кубков УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 31 мая 1967 года, на Муниципальном стадионе в Нюрнберге. В решающем противостоянии сошлись шотландский клуб «Рейнджерс» и представитель Германии мюнхенская «Бавария». В основное время матча команды голов не забили. В дополнительное время удача улыбнулась футболистам немецкого коллектива — на 108-й минуте встречи ворота «Рейнджерс» поразил полузащитник мюнхенцев Франц Рот. Гол оказался победным — «красные» праздновали победу со счётом 1:0 и впервые в своей истории завоевали трофей на международной арене.

Путь к финалу

«Бавария»

«Рейнджерс»

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

См. также 
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1966/1967

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Официальный сайт турнира

1967
Кубок обладателей кубков УЕФА
Май 1967 года
Кубок обладателей кубков 1967
Международные спортивные соревнования в Нюрнберге
Международные соревнования по футболу в Германии
События 31 мая
Спорт в Германии в 1967 году